Пози има више значења:
 Округ Пози (Индијана)
 Пози (Калифорнија)